Csikó keresztnév
 csikó a lófélék ivadéka
 Csikó csillagkép